Vilelas puede referirse a:

 Pueblo vilela, pueblo americano presente en el sector nordeste de la Argentina;
 Puerto Vilelas, ciudad en el departamento de San Fernando, provincia del Chaco, Argentina;
 Vilelas (Santiago del Estero), localidad en el departamento Juan Felipe Ibarra, provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 Vilelas (Valdoviño), lugar de la parroquia de Vilarrube, municipio de Valdoviño, provincia de La Coruña, España;

 Vilelas (San Tirso de Abres), lugar de la parroquia de San Salvador, municipio de San Tirso de Abres, Asturias, España.